Высшая лига Казахстана по баскетболу 2015/2016 — является первым сезоном Высшей лиги национальной федерации баскетбола Казахстана.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 

2015 год в баскетболе
2016 год в баскетболе